5-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в двух группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 5 августа 1995 года — 29 июня 1996 года. Победителями турнира в группах стали команды ЦСКА (Киев) и «Металлург» (Мариуполь).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Океан» (Керчь), «Вагоностроитель» (Кременчуг) снялись с чемпионата перед началом сезона.
 Перед началом сезона команда СК «Каховка» носила название «Мелиоратор».
 Перед началом сезона команда «Оболонь» (Киев) носила название «Оболонь-Смена».
 Перед началом сезона команда «Динамо-Флэш» (Одесса) носила название «Динамо-Дагма».
 В первом круге команда «Кристалл» (Херсон) носила название «Водник».
 В первом круге команда «Нива-Космос» (Мироновка) носила название «Нива».
 В первом круге команда «Рось» (Белая Церковь) носила название «Трансимпекс-Рось».
 В первом круге команда ФК «Калуш» носила название «Химик».
 Перед началом сезона команда «Агротехсервис» (Сумы) носила название ФК «Сумы».
 Перед началом сезона команда «Скифы» (Львов) носила название ФК «Скифы-ЛАЗ».
 Команда «Адвис» (Хмельницкий) объединилась с командой «Темп» (Шепетовка) под названием «Темп-Адвис» (Хмельницкий) и заняла место «Темпа» в первой лиге, а место «Адвиса» (Хмельницкий) во второй лиге занял «Темп-Адвис-2» (Шепетовка).
 Команда «Темп-Адвис-2» (Шепетовка) снялась с соревнований после 7-го тура (все её результаты аннулированы).
 После 1-го круга с соревнований снялись «Скифы» (Львов) и СК «Каховка». Их соперникам засчитаны технические победы (+:-).
 В ходе сезона образовался клуб «ЦСКА-Борисфен» (Киев) — выступал в Высшей лиге, а ЦСКА получил статус второй команды клуба.

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 В первом круге команда «Металлург» (Мариуполь) носила название «Азовец».
 Перед началом сезона команда «Космос» (Павлоград) носила название «Шахтёр».
 Перед началом сезона команда «Сириус» (Кривой Рог) объединиласть с командой «Спортинвест» (Кривой Рог) под её названием. В чемпионате «Спортинвест» занял место «Сириуса».
 Перед началом сезона команда «Шахтёр» (Шахтёрск) носила название «Медита».
 После первого круга команда «Шахтёр» (Шахтёрск) уступила своё место новообразованному «Металлургу» Донецк.
 Команда «Космос» (Павлоград) снялась с соревнований после 11-го тура (все результаты команды результаты аннулированы).
 После 1-го круга с первенства снялись «Прометей» (Днепродзержинск), «Динамо» (Славянск), «Спортинвест» (Кривой Рог). Их соперникам засчитаны технические победы (+:-).
 После 25-го тура с первенства снялся «Шахтёр» (Свердловск). Его соперникам засчитаны технические победы (+:-).

Бомбардиры

Плей-офф за место в первой лиге 
После отказа от участия в соревнованиях первой лиги команды «Нефтехимик» Кременчуг, было принято решение разыграть вакантное место в дополнительном матче между вторыми командами групп второй лиги — херсонским «Кристаллом» и донецким «Металлургом».

Команда «Металлург» (Донецк) в следующем сезоне будет выступать в первой лиге.

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1995/1996 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996
Футбол на Украине в сезоне 1995/1996